Wallschläger ist der Familienname folgender Personen:

 Amadeus Wallschläger (* 1985), deutscher Fußballspieler
 Hans-Dieter Wallschläger (* 1947), deutscher Biologe